Existuje více sakrálních staveb v různých zemích, pojmenovaných Chrám svatého Jana Křtitele: 
 Chrám svatého Jana Křititele (Pskov): je pravoslavný chrám ve městě Pskov v západnímu Rusku, postavený v novgorodském stylu ve 12. století. Je zapsaný v rámci chrámů pskovské architektonické školy na seznam světového dědictví UNESCO.
 Chrám svatého Jana Křtitele (Kalná Roztoka): je dřevěná stavba řeckokatolické církve, která byla postavena na kopci nad obcí Kalná Roztoka v okrese Snina na Slovensku. Je národní kulturní památkou Slovenské republiky.
 Chrám svatého Jana Křtitele (Kolín): se nachází nedaleko nového mostu přes Labe v Kolíně. Patří římskokatolické církvi, ale již od 50. let 20. století si ho pronajímá Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku.
 Chrám svatého Jana Křtitele (Prešov): je řeckokatolická metropolitní katedrála v Prešově na Slovensku.

Rozcestníky - sakrální stavba